Phallostethus är ett släkte av fiskar. Phallostethus ingår i familjen Phallostethidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Phallostethus